Il doppio del torneo di tennis WCT Spring Finals 1982, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Mark Edmondson e Rod Frawley che hanno battuto in finale Alan Waldman e Van Winitsky 6-1, 7-5.

Teste di serie 

 Mark Edmondson /  Rod Frawley (campioni)
 Andrés Gómez /  Carlos Kirmayr (primo turno)

 John Sadri /  Tim Wilkison (primo turno)
 Pat Du Pré /  Dick Stockton (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

WCT Spring Finals 1982